Франк заморских департаментов Франции — денежные знаки во франках, выпускавшиеся с 1944 года Центральной кассой заморской Франции, а затем Эмиссионным институтом заморских департаментов для Гваделупы, Французской Гвианы, Мартиники. Банкноты находились в обращении параллельно с денежными знаками Франции, а с 1975 года постепенно заменялись ими в обращении.

Первоначально банкноты выпускались с тремя видами надпечаток («Гваделупа», «Гвиана», «Мартиника»). С 1961 года вместо трёх видов надписей на банкнотах помещалась одна, первоначально — «Гваделупа — Гвиана — Мартиника», затем — «Департамент Гваделупа — Департамент Гвиана — Департамент Мартиника».

В Общесоюзном классификаторе валют были установлены коды валют отдельно от кода французского франка — FRF (009):
 Гваделупские франки — FRF (428);
 Мартиниканские франки — FRF (432);
 Французской Гвианы франки — FDF (439).

Примечания

Литература

См. также 
 Зона франка

Франк
Деньги Франции
Деньги Гваделупы
Деньги Французской Гвианы
Деньги Мартиники
Деньги Сен-Пьера и Микелона
Коллективные и союзные денежные единицы
Колониальные деньги Франции